Satz von Dirichlet steht für:
 Dirichlet-Bedingung, eine mathematische Aussage über die Konvergenz von Fourier-Reihen.
 Dirichletscher Primzahlsatz, eine mathematische Aussage aus der Zahlentheorie über Primzahlen.
 Dirichletscher Einheitensatz, eine mathematische Aussage über die Einheiten in Ganzheitsringen.